Příjmení Boháček nebo Boháčková může nést:

 Josef Boháček (1853–1932), český provaznický podnikatel, čestný občan Turnova
 Jarmila Boháčková (1947–2005), česká politička, členka ČSSD
 Karel Boháček (1886–1928), český malíř, scénograf a ilustrátor
 Miroslav Boháček (1899–1982), český právník a kodikolog
 Pavel Boháček (* 1976), český popularizátor vědy
 Petr Boháček, český analytik

Související články 
 Boháč